Алисон Елизабет Лартер (; Чери Хил, Њу Џерзи, 28. фебруар 1976), познатија као Али Лартер (), америчка је глумица и модел.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1997-е
|-
| rowspan=2| 1997. || Непредвидива Сузан || -{Suddenly Susan}- || Меди || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Chicago Sons}- || Анџела || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=3| 1998. || Чикаго болница || -{Chicago Hope}- || Саманта || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Слободни стрелци || -{Just Shoot Me!}- || Кери Берк || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Досонов свет || -{Dawson's Creek}- || Кристи Ливингстон || ТВ серија, 2 еп.
|-
| rowspan=4| 1999. || Факултетски блуз || -{Varsity Blues}- || Дарси || 
|-
| — || -{Giving It Up}- || Амбер || 
|-
| Луд за тобом || -{Drive Me Crazy}- || Далси || 
|-
| Кућа на уклетом брду || -{House on Haunted Hill}- || Сара Вулф || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е
|-
| 2000. || Последња екскурзија || -{Final Destination}- || Клер Риверс || 
|-
| rowspan=3| 2001. || Правна плавуша || -{Legally Blonde}- || Брук Тејлор Виндам || 
|-
| Амерички одметници || -{American Outlaws}- || Зерелда Мимс || 
|-
| Џеј и Тихи Боб узвраћају ударац || -{Jay and Silent Bob Strike Back}- || Криси || 
|-
| 2003. || Последња екскурзија 2 || -{Final Destination 2}- || Клер Риверс || 
|-
| rowspan=2| 2004. || Трострука игра || -{Three Way}- || Изобел Делејно || 
|-
| Свита || -{Entourage}- || Али Лартер || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=2| 2005. || Нешто попут љубави || -{A Lot Like Love}- || Џина || 
|-
| Признај || -{Confess}- || Оливија Аверил || 
|-
| 2006—2010. || Хероји || -{Heroes}- || Ники Сандерс || ТВ серија, главна улога
|-
| rowspan=3| 2007. || Мариголд || -{Marigold}- || Мариголд Лекстон || 
|-
| Притајено зло: Истребљење || -{Resident Evil: Extinction}- || Клер Редфилд || 
|-
| — || -{Homo Erectus}- || Фардарт || 
|-
| 2008. || — || -{Crazy}- || Евелин Гарланд || 
|-
| 2009. || Опседнута || -{Obsessed}- || Лиса || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|-
| 2010. || Притајено зло: Живот после смрти || -{Resident Evil: Afterlife}- || Клер Редфилд || 
|-
| 2012. || — || -{The Asset}- || Ана Кинг || 
|-
| 2013. || — || -{The League}- || Џорџија Томпсон || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=3| 2014. || Болестан од љубави || -{Lovesick}- || Моли Кингстон || 
|-
| Легенде || -{Legends}- || Кристал Магвајер || ТВ серија, главна улога
|-
| Ти ниси ти || -{You're Not You}- || Кили || 
|-
| 2015. || — || -{The Diabolical}- || Медисон || 
|-
| rowspan=2| 2016. || — || -{Pitch}- || Амелија Слејтер || ТВ серија, главна улога
|-
| Притајено зло: Коначно поглавље || -{Resident Evil: The Final Chapter}- || Клер Редфилд || 
|-
| 2017. || Без одушевљавања, молим || -{Curb Your Enthusiasm}- || ТВ детектив #1 || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 2018—2019. || — || -{Splitting Up Together}- || Пејџ || ТВ серија, 3 еп.
|-
| 2019—2020. || Новајлија || -{The Rookie}- || др Грејс Сојер || ТВ серија, 13 еп.
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2020-е
|-
| 2020—2021. || — || -{Top Secret Videos}- || агенткиња Данијелс || ТВ серија, 3 еп.
|-
| rowspan=2| 2021. || — || -{Creepshow}- || Пам Спинстер || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Последња жртва || -{The Last Victim}- || Сузан || 
|}

Награде и номинације

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1976.
Америчке глумице
Америчке манекенке
Глумци у ТВ серији Хероји